Thomas Hancock er navnet på flere forskellige personer:
 Thomas Hancock (købmand) (17. juli 1703 - 1. august 1764) fra Boston, onkel til John Hancock.
 Thomas Hancock (opfinder) (8. maj 1786 – 26. marts 1865) fra Marlborough, som den 21. november 1843 tog patent på vulkaniseret gummi.
 Thomas Hancock (soldat) (juli 1823 – 12. marts 1871) fra Kensington, som modtog Victoriakorset.

Se også 
 Hancock